

Гирбова () — комуна у повіті Алба.
 Гирбова () — село у повіті Алба. Адміністративний центр комуни Гирбова.

Ґирбова () — село у Окницькому районі.